Zunino est un patronyme d'origine italienne notamment porté par :
 Michel Zunino (1889-1958), homme politique et résistant français ;
 Mike  Zunino (1991-), joueur américain de baseball ;
 Ricardo Zunino (1949-), pilote automobile argentin.

Patronyme italien